Райнхард Май (; р. 21 декабря 1942, Берлин) — немецкий музыкант, певец, композитор, один из самых популярных бардов Германии. Псевдонимы: Frédérik Mey (во Франции), а также Alfons Yondraschek и Rainer May.

Очерк биографии и творчества 
Райнхард Май родился в берлинском районе Вильмерсдорф (нем: Bezirk Wilmersdorf); второй ребёнок в семье; родители: отец — адвокат Герхард Май, мать — учительница Герта Май (девичья фамилия Кох). Посещал Французскую гимназию в Берлине, после чего учился там же на экономиста в Техническом университете (образование не закончил). Систематического музыкального образования не получил. В детстве брал уроки фортепиано, самостоятельно выучился играть на гитаре и трубе.

Помимо Германии гастролировал во Франции (под псевдонимом Frédérik Mey исполнял свои песни в переводе на французский язык), Нидерландах, Австрии, Швейцарии. Самая популярная песня Р. Мая — «Над облаками» («Über den Wolken»). Среди других известных песен: «Доброй ночи, друзья» («Gute Nacht, Freunde»), «Как в былые времена» («Wie vor Jahr und Tag»), «Аннабель», «Убийца – всегда садовник» («Der Mörder ist immer der Gärtner»).

Семья 
Первый брак Райнхарда Мая продлился девять лет (1967—1976). От второго брака (1976) у Мая два сына — Фредерик (1976) и Максимилиан (1982-2014), и дочь — Виктория-Луиза (1985).

Литература 
 Reinhard Mey, Bernd Schroeder. Was ich noch zu sagen hätte. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2005, ISBN 3-462-03622-X.

Дискография 
 Ich wollte wie Orpheus singen (1967)
 Frédérik Mey, Vol. 1 (1968)
 Ankomme Freitag, den 13. (1969)
 Aus meinem Tagebuch (1970)
 One Vote for Tomorrow (1970)
 Ich bin aus jenem Holze (1971)
 Mein achtel Lorbeerblatt (1972)
 Frédérik Mey, Vol. 2 (1972)
 Wie vor Jahr und Tag (1974)
 Frédérik Mey, Vol. 3 (1974)
 Ikarus (1975)
 Als de dag van toen (1975)
 Frédérik Mey, Vol. 4 (1976)
 Er zijn dagen… (1976)
 Menschenjunges (1977)
 Keine ruhige Minute (1979)
 Frédérik Mey, Vol. 5 (1979)
 Jahreszeiten (1980)
 Freundliche Gesichter (1981)
 Frédérik Mey, Vol. 6 (1982)
 Die Zwölfte (1983)
 Hergestellt in Berlin (1985)
 Alleingang (1986)
 Balladen (1988)
 Farben (1990)
 Alles geht (1992)
 Immer weiter (1994)
 Leuchtfeuer (1996)
 Flaschenpost (1998)
 Einhandsegler (2000)
 Rüm Hart (2002)
 Nanga Parbat (2004)
 Frédérik Mey, Vol. 7 — douce france (2005)
 Bunter Hund (2007)
 Mairegen (2010)
 Dann mach’s gut (2013)

Фильмография 
 Deutschland, deine Künstler — Reinhard Mey. Dokumentation von Dagmar Wittmers. Ausstrahlung 16. Июля 2008, ARD.

Ссылки 

 О Р. Мае на телеканале DasErste.de
 Одна из самых известный песен Р. Мая
 Официальный веб-сайт Райнхарда Мая
 Р. Май на IMDb
 Reinhard Mey — Ich bin Klempner von Beruf 1974

Шансонье
Авторы-исполнители Германии
Лауреаты Немецкой премии авторов музыкальных произведений